Э́нтони А́ндерсон (; род. , Комптон, Калифорния, США) — американский актёр и комик.

Биография 
Энтони Александр Андерсон родился 15 августа 1970 года в Комптоне, штат Калифорния, США. После учёбы в школе закончил сначала «Hollywood High School Performing Arts Center», а затем Говардский университет.

Личная жизнь 
С 1995 года Андерсон женат на Альвине Стюарт. У пары есть двое детей, дочь Кира и сын Нейтан.

Обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах 
Андерсон и второй ассистент режиссёра Уэйн Уизерспун были обвинены в изнасиловании актрисы на съёмках фильма «Суета и движение» 27 июля 2004 года. Обвинения были сняты 6 октября 2004 года, поскольку судья посчитал показания жертвы подозрительными.

В сентябре 2004 года Андерсон был обвинён в сексуальном домогательстве другой женщиной, утверждавшей, что тот домогался её на съёмках шоу «Всё об Андерсонах».

20 июля 2018 года Департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование по обвинению Андерсона в сексуальном домогательстве.

Карьера 
Энтони дебютировал на телевидении в 1995 году. Получил известность благодаря ролям в фильмах «Сквозные ранения», «Кенгуру Джекпот», «Суета и движение», «Очень страшное кино 3» и других.

Фильмография

Награды и номинации 
 2003 — номинация на премию «Teen Choice Award» «Лучший комедийный актёр» («Кенгуру Джекпот»).
 2004 — номинация на премию «Teen Choice Award» «Лучший комедийный актёр» («Все об Андерсонах»).
 2004 — номинация на премию «Золотая малина» «Худший актёр второго плана» («Кенгуру Джекпот»).
 2005 — премия «Black Movie Awards» «Лучший актерский ансамбль» («Суета и движение»).
 2006 — номинация на премию «Премия Гильдии киноактёров США» «Лучший актёрский состав» («Суета и движение»).
 2007 — номинация на премию «Премия Гильдии киноактёров США» «Лучший актёрский состав» («Отступники»).
 8 номинаций (2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013) на премию «Image Awards».
 2015 — премия «Image Awards» в категории «Лучший актёр комедийного сериала» («Черноватый»).
 2015 — номинация на премию «Эмми» в категории «Outstanding Lead Actor in a Comedy Series».
 2016 — номинация на премию «Эмми» в категории «Outstanding Lead Actor in a Comedy Series».
 2017 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Best Performance by an Actor in a Television Series — Musical or Comedy»
 2018 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Best Performance by an Actor in a Television Series — Musical or Comedy»

Примечания

Ссылки 

Выпускники Говардского университета
Киноактёры США